Rezultati Prvenstva Avstralije 1940 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Nancye Wynne je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Nancye Wynne (prvakinja)
  Thelma Coyne (finale)
  Nell Hopman (polfinale)
  May Hardcastle (četrtfinale)
  Joan Hartigan (polfinale)
  Alison Hattersley (četrtfinale)
  Gwen O'Halloran (četrtfinale)
  Constance Coate (četrtfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

1. del

2. del

Viri 
 

Ženske posamično
1940